

Пілиця — місто в Заверцянському повіті Сілезького воєводства
 Пілиця — гміна в Заверцянському повіті Сілезького воєводства
 Пілиця — село в гміні Варка Груєцького повіту Мазовецького воєводства

 Пілиця — річка в Польщі